Laserkirurgi kan syfta på:

 Laserkirurgi (medicin) – användning av laser inom medicin
 LASIK (Laser-assisted in situ keratomileusis) – en laserbehandling för ögonen som permanent kan åtgärda vissa typer av synfel 
 Lasek (Laser Epithelial Keratomileusis) – en ögonlaserkirurgi vars syfte är att förbättra patienternas syn och minska användandet av glasögon eller kontaktlinser

Se även
 Laserbehandlingar